kratica za Kinološki savez Jugoslavije
 kratica za Košarkaški savez Jugoslavije
 kratica za Kuglački savez Jugoslavije
 kratica za Karate savez Jugoslavije